Гонко́нг () может означать:

 Гонконг — специальный административный район Китая.
 Гонконг (остров) — остров в южной части специального административного района Гонконг, Китай.
 «Гонконг» — китайский пассажирский пароход, который потерпел крушение 28 марта 1921 года у Шаньтоу; жертвами катастрофы стали 1094 человека. 
 Британский Гонконг — британская коронная колония, а затем зависимая территория с 1841 по 1997 год.

Примечания